Кала () — село в Рутульском районе Дагестана, одно из самых древних сел Рутульского магала. Входит в Амсарское сельское поселение. Расположено на высоте 1400 метров над уровнем моря, в долине реки Самур в устье реки Шиназчай, в 7 км северо-западнее районного центра села Рутул.

Этимология 
Название села происходит из арабского языка от слова قلعة (звучит как Каля), что в переводе означает «Крепость». Также существует версия, что название происходит из рутульского языка и связано с местом расположения самого села — «у главной(большой) дороги (горы)».

Население 

Моноэтническое рутульское село. В селе на данный момент насчитываются представители 7 тухумов: Шалшалар, Герийер, Инкиймар, Хасийер, Касымар, Чихтиер и Шаллыер.

Пир 
На выступе скалы напротив сельской школы находится «святое» место (пир). В нём похоронены два юноши-шахида, убитые в центральном Дагестане во время восстания 1877 года против российских властей в связи с русско-турецкой войной. Их признали «святыми», так как после смерти они были чудесным образом перенесены из аварского села Согратль (где происходило сражение) на родину, в село Кала. Окровавленные тела погибших были обнаружены их матерью на околице Калы. Односельчане похоронили юношей и построили над их могилой мавзолей-гюмбез.

Примечания 

Населённые пункты Рутульского района